Perales del Puerto kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Perales del Puerto (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Perales del Puerto (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar